Дугалич — фамилия. Известные носители:

 Дугалич, Раде (род. 1992) — сербский футболист.
 Дугалич, Эсад (1947–2011) — македонский футболист.